Willey se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arthur Willey
 Henry Willey